Brozzesi – abitanti di Brozzi
Brozzesi – abitanti di Brozzo